Belo Monte — município no estado de Alagoas, Brasil
 Usina Hidrelétrica de Belo Monte — usina hidrelétrica no rio Xingu, no estado do Pará, Brasil
 Canudos — rebatizada de Bello Monte por Antônio Conselheiro, entre 1893 e 1897

Desambiguações de topônimos